K.Maro, nascido Cyril Kamar (Beirute, 31 de janeiro de 1980) é um cantor, rapper e produtor canadense de origem libanesa. Em 2002, K. Maro lançou um álbum intitulado "Eu sou à l'ancienne" apenas no Canadá. K. Maro lançou seu primeiro álbum solo oficial La Vida Boa, em meados de 2004, com 3 singles lançados a partir dele. Ele também lançou seu segundo álbum de estúdio, Million Dollar Boy, no final de 2005. Em 2006 ele lançou seu primeiro álbum de remix - 10 º Aniversário: Remixes Platinum. Seu terceiro álbum de estúdio intitulado Perfect Stranger foi lançado em 24 de outubro de 2008. Seu álbum mais recente foi lançado no dia 27 de abril de 2010.

Biografia

K. Maro é um cantor francófono e anglófono com sede em Montreal, Canadá. Ele nasceu em Beirute, Líbano em 31 de janeiro de 1980. Depois de uma curta estrada em Paris, França, sua família se mudou para o Canadá em 1991.

LMDS

K.Maro tinha uma banda chamada LMDS (Les Messagers du Son). A banda alcançou grande sucesso em Quebec e lançou dois álbuns de sucesso Les Messagers du Filho em 1997 e Il Faudrait Leur Straits em 1999. LMDS se separou em 2001. Ambos os artistas continuaram a sua carreira musical, Cyril Kamar (Lyrik) como K. Maro e Takhssait Adil (Melo).

Carreira solo

Após a dissolução da LMDS, Cyril Kamar se tornou sucesso como artista solo, levando o nome K. Maro (alternativas K'Maro e K-Maro). Ele se tornou um sucesso instantâneo internacional, particularmente com o seu primeiro grande hit mundial intitulado Femme Like U em 2004. Suas canções são freqüentemente uma mistura de letras em Francês e Inglês, e às vezes árabe. O álbum Perfect Stranger' é o seu primeiro álbum idioma Inglês todos.

K. Maro também estabeleceu e possui K. Pone Music Inc empresa de entretenimento do grupo e "K. Pone Inc" gravadora.

Balbec

K.Maro também possui uma linha de roupas de luxo chamada Balbec.

Discografia

Álbuns

Singles

Ligações externas
 Site Oficial
 K.Maro no Myspace
 Site Oficial da TV de K.Maro
 Site Oficial da Balbec
 K.Pone Inc

Cantores do Líbano
Cantores do Canadá
Naturais de Beirute